Петар Чардаклија
 Петар Новаковић (глумац)
 Петар Новаковић (хокејаш)